Příjmení Petty nese více různých osobností:

 Norman Petty (1927–1984) – americký hudebník, skladatel a producent
 Tom Petty (1950–2017) – americký zpěvák, kytarista a hudební skladatel
 William Petty (1623–1687) – anglický ekonom, statistik a lékař
 William Petty, 2. hrabě ze Shelburne (1737–1805) – britský státník